

Białoruś
 Lachowicze (miasto)
  Lachowicze (gmina)
 Lachowicze (stacja kolejowa)
 Lachowicze (rejon janowski)
 Lachowicze (rejon miadzelski)
 Lachowicze (rejon zelwieński)

Ukraiana
 Lachowicze (obwód rówieński)